Hans kan syfta på:

 Hans – ett mansnamn av tyskt ursprung
 Hans (unionskonung) (1445–1513) – en kung av Danmark, Norge och Sverige